Schmidheiny ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Schmidheiny (1951–1992), Schweizer Unternehmer, Journalist, Kunstsammler

 Max Schmidheiny (1908–1991), Schweizer Ingenieur, Industrieller und Politiker
 Peter Schmidheiny (1908–2001), Schweizer Unternehmer
 Stephan Schmidheiny (* 1947), Schweizer Unternehmer und Philanthrop
 Thomas Schmidheiny (* 1945), Schweizer Unternehmer und Kunstsammler

Siehe auch:
 Schmidheiny (Familie)
 Ernst Schmidheiny-Stiftung zur Förderung des Interesses und des Verständnisses für wirtschaftliche Zusammenhänge der freiheitlichen Marktwirtschaft
 Max Schmidheiny-Stiftung an der Universität St. Gallen